versheid (nieuw), niet oud, onbedorven
 versheid (cryptografie), een controlemechanisme voor discreet dataverkeer
 vers (gedicht), een deel van een gedicht, een deel van een tekst, een regel (deel) van een Bijbelboek
 diverse plaatsen en gemeentes in Frankrijk:
 Vers (Lot)
 Vers (Saône-et-Loire)
 Vers (Haute-Savoie)
Vers-en-Montagne, Jura
Vers-Pont-du-Gard, Gard 
Vers-sous-Sellières, Jura
Vers-sur-Méouge, Drôme
Vers-sur-Selles, Somme

Zie ook
 , doorverwijspagina